Europamästerskapet i basket för herrar 2013 spelades i Slovenien mellan den 4 och 22 september 2013 och var den 38:e turneringen sedan starten 1935. Turneringen arrangerades av FIBA Europe.

Det var första gången som turneringen spelades i Slovenien och andra gången som 24 lag deltog.

Frankrike vann finalen och tog därmed sin första stora mästerskapstitel någonsin.

Val av arrangörsland
De länder som var intresserade av att arrangera EM-turneringen 2013 skulle ha lämnat in en ansökan senast den 31 augusti 2010, och de länder som då sökte mästerskapet var Bosnien och Hercegovina, Italien, Kroatien, Tjeckien, Tyskland och Slovenien.

Den 7 september 2010 meddelades det att det endast var två länder, Italien och Slovenien, som formellt hade sökt att få mästerskapet.

Den 15 oktober 2010 meddelade Italien att man drar tillbaka sin kandidatur, vilket lämnade Slovenien kvar som ensam sökande. Vid ett möte i München den 5 december 2010 utsåg Fiba Europe officiellt Slovenien som värd för turneringen.

Lottning
Lottningen ägde rum den 18 november 2012. De deltagande lagen delades upp i fyra grupper med sex lag i varje.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Mellanrundan

Grupp E

Grupp F

Slutspel

Placeringsmatcher

Se även
 Europamästerskapet i basket

Referenser

Internationella baskettävlingar i Slovenien
2013 i Slovenien
Sportåret 2013
Basketsäsongen 2013/2014
Sport i Jesenice
Sport i Celje
Sport i Koper
Sportevenemang i Ljubljana
2013
Ljubljana under 2000-talet